Baturité kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Baturité (kommun), Ceará, 
 Baturité (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar